Лос Солис има више значења:

 Лос Солис (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Солис (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Солис (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Солис (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику